Джулия Арчони (; ) — итальянская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала на профессиональном уровне в 2002—2019 годах, чемпионка Всемирной Универсиады, обладательница серебряной медали Средиземноморских игр, чемпионка Италии в беге на 200 метров и эстафете 4 × 100 метров, участница летних Олимпийских игр в Пекине.

Биография 
Джулия Арчони родилась 21 марта 1986 года в Риме.

Впервые заявила о себе в сезоне 2002 года, успешно выступив на нескольких стартах национального уровня в спринтерских дисциплинах.

В 2003 году вошла в состав итальянской сборной, в беге на 200 метров стала восьмой на юношеском мировом первенстве в Шербруке и седьмой на юниорском европейском первенстве в Тампере.

В 2004 году бежала 200 метров и эстафету 4 × 100 метров на домашнем юниорском мировом первенстве в Гроссето.

В 2005 году в тех же дисциплинах стартовала на юниорском европейском первенстве в Каунасе, выиграла серебряную медаль на клубном чемпионате Европы среди юниоров в Тулзе.

В 2006 году в беге на 60 и 200 метров стала чемпионкой Италии среди молодёжи.

В 2007 году заняла четвёртое место в эстафете 4 × 100 метров на молодёжном европейском первенстве в Дебрецене. Будучи студенткой, представляла Италию на Всемирной Универсиаде в Бангкоке, где в дисциплине 200 метров дошла до стадии полуфиналов.

В 2008 году в беге на 200 метров одержала победу на чемпионате Италии в Риети, тогда как на Кубке Европы в Анси с национальным рекордом Италии 43,04 стала третьей в эстафете 4 × 100 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — в программе эстафеты 4 × 100 метров на предварительном квалификационном этапе их команду дисквалифицировали.

После пекинской Олимпиады Арчони осталась действующей спортсменкой и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2009 году она вновь стала чемпионкой Италии в беге на 200 метров, в эстафете 4 × 100 метров получила серебро на Средиземноморских играх в Пескаре и завоевала золото на Всемирной Универсиаде в Белграде.

В 2010 году бежала 200 метров и эстафету 4 × 100 метров на командном чемпионате Европы в Бергене, на чемпионате Европы в Барселоне.

В 2011 году отметилась выступлением на чемпионате Европы в помещении в Париже и на командном чемпионате Европы в Стокгольме.

В 2010-х годах ещё неоднократно выигрывала чемпионат Италии в эстафете 4 × 100 метров. Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2019 года.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы Италии по лёгкой атлетике